L'anaphrodisie est une forme de trouble sexuel se caractérisant par une absence de désir sexuel pendant une longue période. Ce trouble se manifeste par une indifférence totale au coït. 

Dans l'anaphrodisie primaire, cette absence de désir existe depuis toujours. Dans l'anaphrodisie secondaire, elle apparaît après une période normale, où le désir existe.

Une personne se plaignant d'anaphrodisie ne souffre pas forcément de frigidité ou d'anorgasmie. Seul le désir sexuel manque, il n'y a pas de désir spontané de l'acte sexuel ni de la masturbation. Par contre, lors des rapports sexuels ou lors de la masturbation, cette personne peut tout de même avoir du plaisir ou un orgasme.  

Son origine est diverse : contexte familial, contexte éducatif, contexte pathologique voire traumatique.

Voir aussi 
 anaphrodisiaque

Notes et références

Liens externes 
 http://www.doctissimo.fr/sexualite/troubles-de-la-sexualite/troubles-sexuels-feminins/anaphrodisie

Trouble sexuel et trouble de l'identité sexuelle
Symptôme
Sémiologie psychiatrique
Terme médical
Dysfonction sexuelle